Власовский сельсовет:

 Власовский сельсовет — в Константиновском районе Московской области (упразднён в 1954)
 Власовский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (упразднён в 1954)
 Власовский сельсовет — в Шатурском районе Московской области (упразднён в 1977)